Дадрі — Нангал — трубопровід на півночі Індії, який постачає газ до штатів Хар'яна та Пенджаб.

У 2010 році завдяки газопроводу Дахедж — Дадрі створили систему подачі блакитного палива до району Делі. Частину ресурсів звідси повинні були спрямувати в інші регіони, зокрема у північно-західному напрямку до Пенджабу. Для цього призначався трубопровід Дадрі — Нангал, який на своєму шляху спершу проходить через Yamunagar у штаті Хар'яна. На ділянці до цього населеного пункту, довжина якої складає 189 км, газопровід виконано в діаметрі 900 мм, тоді як на відтинку від Yamunagar до Лудхіяна у штаті Пенджаб (147 км) він зменшується до 750 мм. Після Лудхіяна траса завертає на північний схід до Нангал, а діаметр цієї 83—кілометрової ділянки ще раз зменшується до 450 мм.

Робочий тиск системи 10 МПа, що дозволяє забезпечувати максимальну пропускну здатність до 11,3 млрд.м3 на рік.

Введення газопроводу в експлуатацію по згаданому маршруту відбулось до кінця 2011 року. Після цього продовжувалось будівництво відгалужень в діаметрах 200—250 мм, з урахуванням яких довжина системи станом на середину 2010-х років складала 788 км.

Примітки 

Газопроводи Індії